Ganneron est un patronymique français.

Personnalités 
Le patronyme Ganneron est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Étienne Ganneron : fermier de Bussy-Saint-Georges ;
 François Ganneron (v. 1590-1668),  moine chartreux, chroniqueur, historien et poète ;
 Hippolyte Ganneron (1792-1847) : homme politique et homme d'affaires.

Autre 
 Rue Ganneron : rue de Paris nommée ainsi en l'honneur de Hippolyte Ganneron.